Ел Хаиболито има више значења:

 Ел Хаиболито (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хаиболито (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику